Panada – piatto tipico della cucina sarda
 Panada – piatto tipico dell'Italia settentrionale
 Panada – piatto indonesiano